Північно-Західний фронт (Перша світова війна) — загальновійськове оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) російських військ на Східноєвропейському театрі воєнних дій Першої світової війни (1914–1915).
 Північно-Західний фронт (Українсько-польська війна) — оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) Директорії, утворений разом з частинами армії ЗУНР, що бився на Волині за часів Українсько-польської війни (1918–1919).
 Північно-Західний фронт (Радянсько-фінська війна) — оперативно-стратегічне об'єднання радянських військ в період Радянсько-фінської війни (1940).
 Північно-Західний фронт (Друга світова війна) — оперативно-стратегічне об'єднання радянських військ з 24 червня 1941 до 20 листопада 1943 у Другій світовій війні (1941–1943).

Див. також 
 Західний фронт (значення)
 Східний фронт (значення)
 Кавказький фронт (значення)
 Південний фронт (значення)
 Південно-Західний фронт (значення)
 Північний фронт (значення)

Фронти та групи армій